Rossetti puede hacer referencia a:

 Ana Rossetti, escritora española.
 Biagio Rossetti, arquitecto y urbanista italiano.
 Christina Rossetti, poetisa inglesa.
 Dante Gabriel Rossetti, pintor y poeta inglés.
 Gabriele Rossetti, poeta y crítico literario italiano.
 Gino Rossetti, futbolista italiano.
 Giorgio Rossetti, político italiano.
 Juan Bautista Rossetti, abogado, diplomático y político chileno.
 Juan Felix Rossetti, empresario argentino.
 Lorenzo Rossetti, futbolista italiano.
 Luca Rossetti, piloto de rally italiano.
 Maria Francesca Rossetti, escritora inglesa.
 Patrizia Rossetti, conductora de televisión italiana.
 Raffaele Rossetti, militar italiano.
 Stefano Rossetti, compositor italiano.
 Stephen Joseph Rossetti, sacerdote católico, escritor y psicólogo estadounidense.
 Teodorico Pietrocola Rossetti, teólogo evangélico italiano.
 William Michael Rossetti, escritor y crítico literario inglés.